Rua ou Rúa (avec un accent diacritique) ou RUA (tout en majuscules) peut désigner :

Social
 RUA, acronyme de Revenu universel d'activité.

Urbanisme 
 , rue dans les pays lusophones et en Galice ;
 Rua, rue et dans les zones d'habitat isolés quelques maisons alignées en Occitanie.

Patronyme 

 Fernando de la Rúa (1937-2019), homme politique argentin ;
 Francisco Rúa (1911-1993), joueur argentin de football ;
 Máire Rua O'Brien (1615/1616-1686), aristocrate irlandaise ;
 Maurício Rua (1981-), combattant brésilien d'arts martiaux ;
Michele Rua (1837-1910), religieux salésien italien ;
 Piho Rua (1954-), homme politique des îles Cook.

Architecture 
 RUA, acronyme de la Résidence universitaire d'Antony.

Voir aussi

Article connexe